Rejon dobrowełyczkiwski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu kirowohradzkiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1297 km² i liczy 34747 mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Dobrowełyczkiwka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada, 1 osiedlowa rada i 17 rad wiejskich, obejmujących w sumie 31 wsi.

Miejscowości rejonu

Linki zewnętrzne 
Dobrowełyczkiwska Rejonowa Rada